Kestrel:

 Пустельга () — птица из семейства соколиных
 Кодовое название браузера Opera 9.5.
 Название тепловоза Британских железных дорог HS4000. 
 Rolls-Royce Kestrel — британский авиационный двигатель 1920-х — 30-х гг.
 Модификация британского самолёта Hawker P.1127.
 Веб-сервер от компании Microsoft.
.